Државна химна Анголе носи назив „Напред, Ангола!” (Angola Avante!). Текст је написао Мануел Руи Алвес Монтеиро, а музику је компоновао Руи Алберто Виеира Диас Мингас. Усвојена је 11. новембра 1975. године након проглашења независности од Португала. Текст садржи одређене кључне догађаје анголског Народног ослободилачког покрета, који је дошао на власт после независности, и био је једина партија у Анголи све до 1992. године.

Историја 
Химну „Напред, Ангола!” компоновао је Руи Алберто Виеира Диас Мингас, а текст је саставио Мануел Руи Алвес Монтеиро, писац који је студирао у Хуамбу и био је члан државне Уније писаца и Уније уметника и композитора. Он је 2003. године био један од најпродаванијих писаца у престоници Луанди, и пише о свакодневном животу у својој држави, користећи се сатиром и иронијом. Песма је званично проглашена за државну химну 1975. године, када је Ангола стекла независност 11. новембра те године. Она се помиње у Члану 164 Устава Анголе.

Текст

Референце

Литература

Спољашње везе 
 Angola: Angola Avante - Извођење химне Анголе, са информацијама и текстом

Ангола
Ангола